—дія за значенням випасати.
 Пасовище —місце, де випасають худобу.

Примітки